TMP steht für:

 1,1,1-Trimethylolpropan, eine organische Verbindung aus der Gruppe der Alkohole
 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, ein sterisch gehindertes Amin, welches in der organisch-chemischen Synthese v. a. als nicht-nukleophile Base eingesetzt wird (das N-Oxid des TMP ist das TEMPO)
 2,4,6-Tris(2,4,6-trinitrophenylamino)-1,3,5-triazin, ein Explosivstoff
 Taktische Maschinenpistole, siehe Steyr TMP
 Flughafen Tampere-Pirkkala (IATA-Code)
 Technische Materialprüfung Prüfung und Instandhaltung/Instandsetzung sämtlicher Ausrüstung, Waffen und Geräte sowie Fahrzeuge in der Bundeswehr
 Temporäre Datei, bei Betriebssystemen gebräuchlich für kurzzeitig benötigte Dateien und Verzeichnisse
 Thermo Mechanical Pulp bzw. Thermo Mechanical Pulping, thermomechanisch hergestellter Holzstoff (Papierproduktion)
 Tonnenkilometrischer Minimalpunkt in der Standorttheorie nach Alfred Weber, an dem die Transportkosten am niedrigsten sind
 Trimethoprim, ein Antibiotikum, oft eingesetzt als Bestandteil von Cotrimoxazol
 Turbomolekularpumpe, ein Begriff aus der Vakuumtechnik
 Template Meta Programmierung in der Programmiersprache C++
 Transmembrandruck, engl. transmembrane pressure, siehe Ultrafiltration

T.m.P.
 Temps moyen de Paris, Normzeit Frankreichs 1911–1978

TMP